Фихтенго́льц — фамилия.

Известные носители 
 Фихтенгольц, Григорий Михайлович (1888—1959) — русский и советский математик.
 Фихтенгольц, Илья Григорьевич (1922—1997) — советский физик-теоретик, доктор физико-математических наук.